Buje se poate referi la:

Buje, oraș din cantonul Istria, Croația
Buje, Slovenia, sat din comuna Pivka, Slovenia